НФК Север или Северна дивизия на Националната футболна конференция е една от четирите дивизии на Националната футболна конференция (НФК), част от Националната футболна лига (НФЛ). НФК Север съдържа 4 отбора – Чикаго Беърс, Детройт Лайънс, Грийн Бей Пакърс и Минесота Вайкингс.

Отборите в дивизията са едни от най-старите в лигата – Беърс и Пакърс са създадени през 1919, Лайънс – през 1926, а Вайкингс – през 1960. Четирите отбора са участвали общо 11 пъти в Супербоул, като имат пет победи – четири за Грийн Бей и една за Чикаго.

Минесота Вайкингс са ставали най-много пъти шампиони на дивизията – осемнадесет, но не са побеждавали в Супербоул, губейки и четирите си досегаши участия.

История

НФЛ Център 
Дивизията е създадена през 1967 под името НФЛ Център. Първоначалните и членове са същите като настоящите – Беърс, Лайънс, Пакърс и Вайкингс.

НФК Център 
През 1970 при обединението на НФЛ с Американската футболна лига (АФЛ) името на дивизията е сменено на НФК Център. През 1977 Тампа Бей Бъканиърс се присъединяват към дивизията.

НФК Север 
През 2002 името на дивизията е променено на НФК Север и Бъканиърс са преместени в новосформираната НФК Юг.

Шампиони на дивизията 

 #Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Отбори, класирали се за плейофите с уайлд кард 

 Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Общо участия в плейофи

Бележки 

Национална футболна лига